Unione Popolare (Unión Popular) – partito politico argentino
 Unione Popolare (Volksunie) – antico partito politico belga
 Unione Popolare – lista elettorale italiana
 Unione Popolare – partito politico russo
 Unione Popolare (Ľudová únia) – partito politico slovacco
 Unione Popolare (Unión Popular) – partito politico uruguayano
 Unione Popolare Estone (Eestimaa Rahvaliit) – partito politico estone
 Unione Popolare Ucraina Nostra (Народний Союз Наша Україна) – partito politico ucraino
 Unione Popolare Tedesca (Deutsche Volksunion) – partito politico tedesco
 Unione Popolare (Ucraina) (Народний Союз) – partito politico ucraino della Repubblica Popolare di Lugansk